Битва при Арлабане 1812 года, также известная как Вторая битва при Арлабане, произошла на горном перевале Арлабан, Гипускоа, Страна Басков, недалеко от границы с Францией, 9 апреля 1812 года во время Пиренейской войны, являющейся частью наполеоновских войн. Испанские войска численностью 3-3,5 тыс. человек во главе с Франсиско Эспос-и-Миной перехватили крупную французскую колонну (2-3 тыс. пехотинцев и 150 кавалеристов) дивизионного генерала Каффарелли. Через час французы были полностью побеждены. Испанские потери оцениваются в 30 убитых и раненых; французы же потеряли от 600 до 700 человек, а 300 были взяты в плен. Испанцы также освободили 800 испанских, британских и португальских заключенных (из них 5 офицеров) и захватили ценный конвой (оружие, багаж, два знамени, письма от Жозефа Бонапарта Наполеону и большое количество ювелирных украшений на сумму от 700 до 800 тыс. франков). Во время боя был убит личный секретарь Жозефа Бонапарта Жан Десланд.

Примечания

Литература 
 
  
 
 

Апрель 1812 года
Сражения Испании
Сражения Франции
Сражения Пиренейских войн
Сражения 1812 года